Jim Eadie ist der Name folgender Personen:

* Jim Eadie (Fußballspieler) (* 1947), schottischer Fußballspieler
 Jim Eadie (Politiker) (* 1968), schottischer Politiker